Хапхал, Хоб-Хал — ущелина в Кримських горах.
 Хапхал-Баш — гора в Криму.

Див. також
 Хапхальський заказник